Aielo de Rugat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aielo de Rugat (ort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Aielo de Rugat (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar